Niende etape af Tour de France 2011 var en 208 km lang kuperet etape. Den blev kørt den 10. juli fra Issoire til Saint-Flour.

For første gang i Tourens historie blev prisen for etapens mest angrebsivrige rytter tildelt to ryttere. Både Johnny Hoogerland og Juan Antonio Flecha blev tildelt prisen. De var begge en del af en udbrydergruppe, da de blev ramt af en bil fra fransk tv, cirka 35 km fra mål. Begge ryttere var meget medtagede af styrtet, men formåede at fortsætte, og kom i mål cirka 16 min efter vinderen.

 Etape: 9. etape
 Dato: 10. juli
 Længde: 208 km
 Gennemsnitshastighed: 38,1 km/t

Point- og bjergspurter

Pointspurt (Neuvéglise) 
Efter 178 km

1. bjergspurt (Côte de Massiac) 
3. kategori stigning på Côte de Massiac, efter 43,5 km (753 m; 3,4 km à 6,2 %)

2. bjergspurt (Col du Pas de Peyrol) 
2. kategori stigning på Col du Pas de Peyrol, efter 99,5 km (1.589 m; 7,7 km à 6,2 %)

3. bjergspurt (Col du Perthus) 
2. kategori stigning på Col du Perthus, efter 116 km (1.309 m; 4,4 km à 7,9 %)

4. bjergspurt (Col de Cère) 
3. kategori stigning på Col de Cère, efter 127,5 km (1.294 m; 2,9 km à 6,3 %)

5. bjergspurt (Côte de la Chevade) 
3. kategori stigning på Côte de la Chevade, efter 139,5 km (1.162 m; 3,0 km à 7,9 %)

6. bjergspurt (Col de Prat de Bouc) 
2. kategori stigning på Col de Prat de Bouc, efter 154 km (1.392 m; 8,0 km à 6,1 %)

7. bjergspurt (Côte du Château d'Alleuze) 

4. kategori stigning på Côte du Château d'Alleuze, efter 193 km (872 m; 2,0 km à 4,9 %)

8. bjergspurt (Montée des Orgues) 
4. kategori stigning på Montée des Orgues, efter 208 km (882 m; 1,6 km à 6,1 %)

Resultatliste

Manglende ryttere 
 26  Amets Txurruka (EUS) udgik.
 31  Jurgen Van Den Broeck (OLO) udgik.
 39  Frederik Willems (OLO) udgik.
 44  Juan Manuel Gárate (RAB) stillede ikke til start på etapen, da han styrtede på 5. etape og fik i den forbindelse et brud på højre arm.
 59  David Zabriskie (GRM) udgik.
 61  Aleksandr Vinokurov (AST) udgik.
 192  Pavel Brutt (KAT) udgik.
 207  Wout Poels (VCD) udgik.

Referencer

Ekstern henvisning 
 Etapeside  på Letour.fr     

 09

en:2011 Tour de France, Stage 1 to Stage 11#Stage 9